

Cidade da Antiguidade Clássica
Çankırı — atual cidade do centro-norte da Turquia, antiga capital da Paflagónia, chamada Gangra e posteriormente Germanicópolis ou Germanópolis

Castamonu — atual cidade do centro-norte da Turquia, conhecida na Antiguidade como Timonion, teve outros nomes, entre os quais Germanicópolis

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos